

Geografia
Bali – località del Bhutan
Bali – centro abitato del Camerun, situato nella Regione del Nordovest
Bali – suddivisione dell'India
Bali – isola dell'Indonesia
Bali – Local government area della Nigeria
 Bali – distretto di New Taipei a Taiwan
 Mar di Bali – mare localizzato a nord dell'isola di Bali
 Stretto di Bali – stretto di mare dell'Indonesia

Altro 
770 Bali – asteroide
Bali – lingua della Nigeria
Bali – serie animata
Balì – nome di un funzionario, meglio noto come balivo, investito di vari tipi di autorità o giurisdizione, presente nei secoli passati in numerosi paesi occidentali (principalmente europei)
Geeta Bali – attrice indiana
Gran Hotel Bali – hotel di Alicante